Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2015 fanden vom 11. April bis 18. April 2015 in Tiflis, Georgien statt. Es waren die 94. Europameisterschaften der Männer und die 28. Europameisterschaften der Frauen.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Alle Medaillen

Zweikampf

Doping 
Der Ukrainer Oleg Proshak (1. Platz +105 kg) und der Moldawier Anatolii Cîrîcu (5. Platz 94 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert. Außerdem waren kurz vor den Europameisterschaften elf bulgarische Gewichtheber positiv getestet worden, weshalb das Land nicht an den Titelkämpfen teilnahm.

Weblinks 
 Ausschreibung auf www.ewfed.com
 Ergebnisse Männer auf www.ewfed.com
 Ergebnisse Frauen auf www.ewfed.com

Einzelnachweise 

2015
Gewichtheben
Sportveranstaltung in Tiflis
Gewichtheben (Georgien)